Чибо — фамилия. Известные носители:
 Чибо, Альдерано
 Чибо, Катерина
 Чибо, Джанбаттиста — папа римский Иннокентий VIII